Рома́н Вячесла́вович Воро́нин  (род. 1 февраля 1987 года, Гуково), более известный под сценическим псевдонимом Рем Ди́гга — российский рэп-исполнитель и битмейкер, бывший участник рэп-группы «Суисайд».

Биография 
Роман Воронин родился в 1987 году в городе Гуково Ростовской области. Учился в общеобразовательной школе № 23 имени В. А. Шеболдаева; с 10 лет начал ходить в музыкальную школу, где учился по классу гитары и фортепиано. Тогда же и началось его увлечение рэпом. Как вспоминает Роман в одном из интервью, школьный друг дал послушать альбом Shut ’Em Down группы Onyx и это произвело на него сильное впечатление. В 11 лет он впервые прочитал рэп на школьном утреннике. Позднее вместе с рэп-исполнителем Шамой, с которым был знаком со школы, создал группу «Суисайд».

: «Суисайд», травма, «Периметр» 
В 2005 году в составе группы был записан альбом «Брутальная тематика» на студии «Собино» у Хамиля, одного из участников группы «Каста», тогда же РоЭмДи познакомился со всей группой. Альбом был выпущен в ноябре 2006 года, как раз в это время Роман был призван на срочную службу в Вооружённые Силы России, где служил в разведроте 108-го полка 7-й воздушно-десантной дивизии. Даже пребывая в армии, Дигга продолжал писать музыку.

По возвращении Роман устроился на работу, однако в результате несчастного случая (падение с балкона четвёртого этажа) повредил позвоночник и стал инвалидом. Как сам утверждает, это произошло случайно:

И я не бросался из окна из-за любви, как пишут некоторые… <…> Просто упал неудачно на асфальт. Сам не понял, как так получилось — наверное, сам виноват. Лазил вечно по домам, любил по пятиэтажкам, по балконам без страховки, дурачился. 

Запись дебютного сольного альбома «Периметр» проходила, когда исполнитель не мог подняться с постели. С его выходом в 2009 году к молодому рэп-исполнителю пришла первая известность, его дебют сравнивали с «Кара-Тэ» — первым альбомом Смоки Мо.

: альбомы «Глубина» и «Черника», интернет-батлы 
Двумя годами позже был выпущен второй сольный альбом — «Глубина», который был включён порталами Rap.ru и Prorap.ru в десятку лучших отечественных альбомов 2011 года. Среди приглашённых исполнителей числились Влади (группа «Каста»), Нигатив (группа «Триада») и другие, а трек «Ангелы» был записан при участии американского рэпера Hell Razah из группы Sunz of Man.

В 2011 году Дигга принял участие в двух хип-хоп-баттлах — Indabattle 3 и Девятый Официальный Баттл Hip-hop.ru. В первом Рем проиграл в пятом раунде (из девяти) Bes’у (Da Tempo), а во втором занял второе место с выигрышем в 50 000 рублей, уступив RE-pac’у. В этом же году Рем Дигга совместно с сахалинской группой Black Market выпустил альбом «Убитые параграфы».

После улучшения состояния здоровья Роман начал давать гастроли по стране. В январе 2012 года российский исполнитель и американская хип-хоп-группа Onyx дали совместный концерт в Ростове, который прошёл в клубе «Тесла». Первое большое выступление Романа состоялось 6 апреля в Санкт-Петербурге в клубе ГлавClub, на концерт пришло около 2 тысяч человек. В марте Рем Дигга попал в пятёрку номинантов премии Stadium RUMA 2012 в категории «Прорыв года». В июне принял участие в фестивале Hip-Hop All Stars, проходившем в Санкт-Петербурге, к которому было подготовлено специальное промо-видео с Романом.

В июле 2012 года состоялся релиз альбома-компиляции «Крокодил говорит», в который вошли баттловые и совсем новые треки. О подготовке нового экспериментального альбома, который записывался параллельно с «Глубиной», Рем Дигга объявил перед выпуском последнего. Он заранее огласил его название («Черника») и планировал выпустить весной 2012 года, однако из-за пересведения альбом появился на свет лишь 15 октября. Сам исполнитель заранее предупредил поклонников, что этот альбом будет «лиричным и сопливым, где будет много вокала, романтики и минимум фитов, а также будет демонстрацией того, что русский рэп не обязательно должен оставаться злобным и зашифрованным».

: альбомы «Корень» и «Людоед»,17-й независимый 
4 июня 2013 года вышел мини-альбом под названием «Корень», в котором присутствуют как новые песни, так и совсем ранние работы Рем Дигги, записанные в подростковом возрасте. 8 января 2014 года состоялся релиз совместного с группой the Chemodan альбома «Одна петля».

31 августа 2014 года был выпущен четвёртый студийный альбом Рем Дигги «Людоед».

29 декабря 2015 года состоялся релиз совместного с FD Vadim’ом альбома «Граната».

10 февраля 2016 года Рем Дигга выпустил лирический альбом «Черника и циклоп».

30 ноября 2016 Рем Дигга выпустил сольный альбом «42/37».

В начале 2017 года выходит песня и клип с Рем Дигга и Onyx «Give It Up».

14 декабря 2018 года выходит седьмой альбом под названием «Тюльпан».

В 2018 году снял клип в Донецке, и выразил поддержку самопровозглашённой Донецкой Народной Республике.

В конце 2019 года Роман заявляется на 17-й независимый онлайн баттл, в котором проигрывает в шестом раунде BESy (DA TEMPO).

Отзывы 
Российский рэпер Guf в одном из своих интервью отозвался о творчестве Рем Дигги так:
…Я слушал и мне нравится многое из Рем Дигги. Кое-что совсем не нравится…
Другой исполнитель из России, Смоки Мо, выразил уважение к нему:
…Я очень уважаю этого человека. Он достоин, чтобы зайти на самый верх нашей игры.

Дискография 

 Сольные студийные альбомы
  — «Периметр»
  — «Глубина»
  — «Черника»
  — «Людоед»
  — «Черника и Циклоп»
  — «42/37»
  — «Тюльпан»

 Мини-альбомы
  — «Корень»

 Микстейпы
  — «Крокодил говорит»

 Коллаборации
  — «Брутальная тематика» (в составе группы «Суисайд»)
  — «Убитые параграфы» (совместно с Black Market)
  — «Одна петля» (совместно с the Chemodan)
 2014 — «Граната» (совместно с FD Vadim)

 Синглы
  — «Hardcore» (уч. Смоки Мо)
  — «Декантация» (уч. Black Market)
  — «Телега» (уч. Slim, Гига, Нигатив)
 2013 — «К тебе»
  — «Касание»
  — «Зима»
 2015 - «На юг»
  — «Отпусти»
  — «Конфетка»
 2017 — «В огне»
 2017 — «Не комптон»
  — «Из окон» (уч. Звонкий)
 2018 — «Шкура»
 2018 — «Одна минута»
 2018 — «Когда нибудь»
  — «Как пак»
 2019 — «Тюльпан»
 2019 — «Третий Домашний» (уч. Санн)
 2019 — «Почему дрожит осина»
 2019 — «Снега не будет» (уч. NyBracho)
 2019 — «Песни свои» (уч. Гена Гром, Шама)
  — «Морская»
 2020 — «Под неожиданным углом»
 2020 — «Фонари» (уч. NyBracho)
  — «Сандали»
  — «Люби меня, люби» (уч. Смоки Мо)

 Участие
  — «Караван теней» (альбом группы «Антанта»)
 2006 — «Баллистика» (совместный сборник Эйсика и DJ Illz)
  — «Высота» (альбом Эйсика)
 2009 — «Сухое горючее» (альбом группы «Песочные люди»)
  — «Мачете» (альбом Шамы)
 2010 — «Пока кое-кто умер» (альбом группы the Chemodan)
  — «Во все тяжкие» (альбом Меззы Морты)
 2011 — «Чёрный лебедь» (сингл Меззы Морты)
 2011 — «Т.Г.К.липсис» (альбом группы «Триагрутрики»)
 2011 — «Круги под глазами» (мини-альбом группы the Chemodan)
 2011 — «Колесо — оба зрения» (альбом группы «Песочные люди»)
 2011 — «Баллистика 2» (совместный сборник Эйсика и DJ Illz)
 2011 — Gnoy (альбом группы the Chemodan)
  — «Число зверя» (альбом группы Black Market)
 2012 — «Кеды» (мини-альбом Саши Кальяна (Black Market) и Гены Грома)
  — «Ешь» (альбом Brick Bazuka)
 2013 — Feat. Vol. 1 (альбом группы Digital Squad)
 2013 — «Баста 4» (альбом Басты)
 2013 — «Осязание» (альбом Слеп Ро)
 2013 — «Вкратце» (альбом L iZReaL)
 2013 — «Исток» (альбом группы «Триада»)  — «Доза 1» (сборник Тато)
 2014 — «Алоха» (альбом группы «Алкоголь После Спорта»)
 2014 — «Небоскрёб» (альбом объединения XX Fam)
 2014 — «X.A.O.S. Действие II» (альбом Skato)
 2015 — 88.1 (альбом Алкоголь После Спорта)
 2015 — «Абсурд и Аллегория» (альбом The Chemodan, Эфди Вадим)
 2016 — «Рекорды» (альбом Murovei)
 2016 — «Социум» (альбом Старкова)
 2017 — «I Got Love» (альбом дуэта MiyaGi и Эндшпиль «Hajime pt. 2»)
 2017 — «Четырёхглавый орёт» (альбом группы Каста)
 2018 — «Дикая аллея» (альбом True Star)
 2018 — «Don't Cry» (альбом дуэта MiyaGi и Эндшпиль «Hajime pt. 3»)
 2018 — «Аврора» (альбом Кажэ)
 2018 — «Мир моих иллюзий» (альбом Звонкого)
 2019 — «Нули» (альбом Kraysа)
 2019 — «Эскимо» (альбом Katrin Mokko)
 2019 — «Источник» (альбом Эрики Лундмоен)
 2021 — «Чернила осьминога (Deluxe)» (альбом группы Каста)

Видеография

Видеоклипы 

  — «Белые банты»
 2012 — «Тайна» (уч. Guf)
  — «Шмарина»
 2013 — «Лови»
 2013 — «Безумное зло»
 2013 — «Судороги»
  — «4 топора» (уч. Слеп Ро, Murovei)
 2014 — «Город угля» (уч. Mania)
 2014 — «Вий»
  — «Улицы молчат» (уч. Кажэ Обойма)
 2015 — «Атлантика»
 2015 — «+ 500» при (уч. L (iZReaL))
 2015 — «на низах»
 2015 — «Далеко» (уч. Chris Yank)
 2015 — «На Юг»

  — «Give It Up» (уч. Onyx)
 2017 — «42 & 37»
 2017 — «Дорога домой» (уч. Chris Yank)
 2017 — Miyagi, Эндшпиль при участии. Рем Дигга- I got love
 2017 — «Шахта» (уч. Mania)
 2017 — «УльтиматуМ»
 2017 — «В огне»
  — «Дельфины»
 2018 — «Когда Нибудь»
 2018 — «Вера» при уч. Miyagi
 2018 — «Бадаландабад» при уч. Miyagi
 2018 — «Когда нибудь»
 2018 — «Делай любовь» при уч. Звонкого & Ёлки
  — «Как Пак»
 2019 — «Третий домашний» при уч. Санн
 2019 — «Почему дрожит осина»

Видеоприглашения 

 2012 — «Приглашение на Hip-Hop All Stars 2012»
 2013 — «Папа рапа»
 2013 — «Приглашение на Hip-Hop All Stars 2013»
 2013 — «На майке крок»
 2014 — «Быть» (большое приглашение)
 2017 — «первый домашний» (уч. СлепРо, Санн)
 2017 — «I Got Love» (MiyaGi и Эндшпиль)

Фильмография 
 2012 — «Я это Я» (документальный проект);
 2019 — BEEF: Русский хип-хоп

Награды и номинации 
 Финалист 9-го официального батла Hip-hop.ru.
 На премии RUMA 2012 был номинирован в двух категориях — «Прорыв года» и «Feat. года» («Чёрт» п.у. Смоки Мо).
 Альбом «Черника» был номинирован в категории «Лучший альбом 2012» интернет-журналом «МузКуб».
 Победитель в общественном голосовании Hip-hop.ru Awards 2011 в номинациях «Открытие года», «Открытие батла», «Разочарование батла», «Лучший MC батла», «Лучший спарринг батла» (против СД и против Типси Типа), «Лучший трек батла».

Примечания

Ссылки 

 Профиль Рем Дигги на Rap.ru

Артисты, известные под псевдонимами
Рэперы России